

Понґовець — село в гміні Стара Блотниця Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Понґовець — село в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства